Miejscowości w USA:
 Butterfield – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Watonwan
 Butterfield – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
 Butterfield – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie El Paso
Gminy w USA:
 Butterfield (ang. Butterfield Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Hot Spring
 Butterfield (ang. Butterfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Missaukee
 Butterfield (ang. Butterfield Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Watonwan
 Butterfield (ang. Butterfield Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barry